Socialist Party ist der Name folgender Parteien:
 Irish Republican Socialist Party
 Scottish Socialist Party
 Socialist Action (Australien), bis Oktober 2019 Socialist Party (Australien)
 Socialist Party of Canada (WSM)
 Socialist Party (England und Wales)
 Socialist Party Wales
 Socialist Party of Great Britain
 Socialist Party (Irland)
 Socialist Party Scotland
 Socialist Party USA

Socialist Party ist der Name ehemaliger Parteien:
 British Socialist Party
 Democratic Socialist Party
 Socialist Party of America
 Socialist Party of Ireland
 Socialist Party of Northern Ireland

Siehe auch:
 Revolutionary Socialist Party
 Partido Socialista (Begriffsklärung)
 Partido Socialista Obrero
 Partido Obrero Socialista
 Partido Socialista Popular
 Partido Popular Socialista
 Partito Socialista
 Parti Socialiste
 Sozialistische Partei